L'uccellino azzurro (L'Oiseau bleu) – opera teatrale di Maurice Maeterlinck del 1908
 L'uccellino azzurro (Maeterlinck no aoi tori – Tyltyl Mytyl no bōken ryokō) – serie animata giapponese del 1980, tratta dall'opera teatrale di Maurice Maeterlinck

Pagine correlate 
Uccellino azzurro